|-
|(105251)||2000 QP6|| align=right|14,1|| align=right|3,079|| align=right|0,140|| align=right|11,59|| align=right|5,402||MBA||24. srpna 2000||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(105252)||2000 QD7|| align=right|16,2|| align=right|1,927|| align=right|0,020|| align=right|19,72|| align=right|2,674||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105253)||2000 QF10|| align=right|15,7|| align=right|2,197|| align=right|0,181|| align=right|2,82|| align=right|3,256||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105254)||2000 QQ10|| align=right|14,8|| align=right|2,728|| align=right|0,132|| align=right|4,05|| align=right|4,504||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105255)||2000 QR10|| align=right|14,4|| align=right|3,186|| align=right|0,207|| align=right|5,26|| align=right|5,686||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105256)||2000 QQ11|| align=right|16,6|| align=right|2,406|| align=right|0,211|| align=right|2,03|| align=right|3,730||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105257)||2000 QD13|| align=right|16,7|| align=right|2,250|| align=right|0,209|| align=right|1,11|| align=right|3,375||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105258)||2000 QM13|| align=right|16,6|| align=right|2,397|| align=right|0,200|| align=right|0,58|| align=right|3,711||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105259)||2000 QU13|| align=right|14,6|| align=right|2,669|| align=right|0,185|| align=right|6,92|| align=right|4,361||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105260)||2000 QC14|| align=right|15,2|| align=right|2,740|| align=right|0,080|| align=right|5,79|| align=right|4,535||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105261)||2000 QS14|| align=right|15,5|| align=right|2,992|| align=right|0,235|| align=right|2,97|| align=right|5,175||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105262)||2000 QH15|| align=right|15,4|| align=right|2,806|| align=right|0,203|| align=right|3,03|| align=right|4,700||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105263)||2000 QG17|| align=right|14,8|| align=right|3,082|| align=right|0,112|| align=right|4,99|| align=right|5,410||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105264)||2000 QE18|| align=right|15,4|| align=right|2,623|| align=right|0,175|| align=right|2,68|| align=right|4,247||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105265)||2000 QQ18|| align=right|15,2|| align=right|2,868|| align=right|0,027|| align=right|2,54|| align=right|4,857||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105266)||2000 QC21|| align=right|16,0|| align=right|2,321|| align=right|0,077|| align=right|6,36|| align=right|3,536||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105267)||2000 QB22|| align=right|16,3|| align=right|2,335|| align=right|0,166|| align=right|4,32|| align=right|3,567||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105268)||2000 QK22|| align=right|15,8|| align=right|2,559|| align=right|0,272|| align=right|5,85|| align=right|4,093||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105269)||2000 QV23|| align=right|15,8|| align=right|2,914|| align=right|0,107|| align=right|4,63|| align=right|4,973||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105270)||2000 QF24|| align=right|16,8|| align=right|2,119|| align=right|0,088|| align=right|2,63|| align=right|3,085||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105271)||2000 QN24|| align=right|16,2|| align=right|2,345|| align=right|0,222|| align=right|6,15|| align=right|3,590||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105272)||2000 QD25|| align=right|15,4|| align=right|2,281|| align=right|0,110|| align=right|6,43|| align=right|3,444||MBA||26. srpna 2000||Emerald Lane||L. Ball
|-
|(105273)||2000 QW25|| align=right|15,3|| align=right|2,555|| align=right|0,301|| align=right|19,18|| align=right|4,084||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105274)||2000 QL27|| align=right|15,9|| align=right|2,345|| align=right|0,229|| align=right|1,96|| align=right|3,591||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105275)||2000 QA28|| align=right|14,6|| align=right|3,063|| align=right|0,238|| align=right|6,04|| align=right|5,361||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105276)||2000 QO30|| align=right|14,1|| align=right|3,167|| align=right|0,134|| align=right|7,89|| align=right|5,635||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105277)||2000 QE33|| align=right|13,7|| align=right|3,165|| align=right|0,145|| align=right|16,37|| align=right|5,631||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105278)||2000 QK33|| align=right|14,3|| align=right|2,996|| align=right|0,112|| align=right|13,79|| align=right|5,186||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105279)||2000 QQ33|| align=right|16,1|| align=right|1,908|| align=right|0,067|| align=right|20,25|| align=right|2,635||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105280)||2000 QD35|| align=right|14,9|| align=right|3,086|| align=right|0,277|| align=right|4,58|| align=right|5,419||MBA||28. srpna 2000||Ondřejov||P. Kušnirák
|-
|(105281)||2000 QH36|| align=right|14,7|| align=right|2,663|| align=right|0,011|| align=right|12,22|| align=right|4,346||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105282)||2000 QK36|| align=right|14,7|| align=right|2,598|| align=right|0,182|| align=right|13,86|| align=right|4,186||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105283)||2000 QQ38|| align=right|16,2|| align=right|2,251|| align=right|0,108|| align=right|2,61|| align=right|3,377||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105284)||2000 QJ40|| align=right|14,9|| align=right|2,880|| align=right|0,148|| align=right|11,28|| align=right|4,887||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105285)||2000 QD42|| align=right|15,2|| align=right|2,820|| align=right|0,081|| align=right|1,38|| align=right|4,734||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105286)||2000 QG42|| align=right|14,8|| align=right|3,239|| align=right|0,157|| align=right|12,08|| align=right|5,827||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105287)||2000 QF44|| align=right|16,3|| align=right|2,236|| align=right|0,135|| align=right|3,50|| align=right|3,343||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105288)||2000 QL44|| align=right|14,7|| align=right|3,074|| align=right|0,165|| align=right|9,83|| align=right|5,389||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105289)||2000 QH46|| align=right|15,9|| align=right|2,298|| align=right|0,032|| align=right|2,62|| align=right|3,482||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105290)||2000 QX47|| align=right|14,3|| align=right|3,104|| align=right|0,090|| align=right|10,35|| align=right|5,468||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105291)||2000 QY47|| align=right|14,2|| align=right|3,048|| align=right|0,094|| align=right|2,54|| align=right|5,321||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105292)||2000 QP49|| align=right|17,1|| align=right|2,132|| align=right|0,146|| align=right|2,42|| align=right|3,113||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105293)||2000 QY49|| align=right|16,1|| align=right|2,696|| align=right|0,055|| align=right|7,54|| align=right|4,425||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105294)||2000 QG50|| align=right|16,4|| align=right|2,323|| align=right|0,082|| align=right|1,33|| align=right|3,540||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105295)||2000 QN50|| align=right|16,6|| align=right|2,375|| align=right|0,206|| align=right|1,73|| align=right|3,659||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105296)||2000 QM51|| align=right|15,4|| align=right|2,889|| align=right|0,086|| align=right|2,25|| align=right|4,911||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105297)||2000 QA53|| align=right|16,3|| align=right|2,357|| align=right|0,088|| align=right|6,16|| align=right|3,617||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105298)||2000 QZ53|| align=right|14,1|| align=right|2,728|| align=right|0,067|| align=right|9,23|| align=right|4,505||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105299)||2000 QU54|| align=right|15,4|| align=right|2,302|| align=right|0,139|| align=right|4,65|| align=right|3,491||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105300)||2000 QL55|| align=right|16,3|| align=right|2,420|| align=right|0,182|| align=right|2,97|| align=right|3,765||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105301)||2000 QS55|| align=right|16,0|| align=right|2,222|| align=right|0,207|| align=right|7,54|| align=right|3,311||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105302)||2000 QF57|| align=right|16,2|| align=right|2,996|| align=right|0,291|| align=right|1,93|| align=right|5,185||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105303)||2000 QV57|| align=right|15,2|| align=right|2,679|| align=right|0,181|| align=right|12,50|| align=right|4,384||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105304)||2000 QY58|| align=right|15,3|| align=right|2,812|| align=right|0,121|| align=right|4,18|| align=right|4,715||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105305)||2000 QN60|| align=right|14,6|| align=right|3,005|| align=right|0,117|| align=right|9,44|| align=right|5,208||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105306)||2000 QS60|| align=right|14,8|| align=right|3,042|| align=right|0,151|| align=right|9,95|| align=right|5,304||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105307)||2000 QT60|| align=right|15,6|| align=right|2,763|| align=right|0,096|| align=right|3,02|| align=right|4,592||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105308)||2000 QY63|| align=right|15,6|| align=right|2,907|| align=right|0,232|| align=right|7,39|| align=right|4,956||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105309)||2000 QX65|| align=right|14,7|| align=right|2,811|| align=right|0,164|| align=right|9,62|| align=right|4,712||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105310)||2000 QM67|| align=right|15,0|| align=right|3,152|| align=right|0,190|| align=right|18,44|| align=right|5,596||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105311)||2000 QL70|| align=right|16,0|| align=right|1,941|| align=right|0,062|| align=right|19,66|| align=right|2,703||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105312)||2000 QC71|| align=right|15,4|| align=right|3,003|| align=right|0,028|| align=right|1,04|| align=right|5,203||MBA||30. srpna 2000||Needville||J. Dellinger; C. Gustava
|-
|(105313)||2000 QV71|| align=right|15,0|| align=right|2,788|| align=right|0,110|| align=right|2,88|| align=right|4,653||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105314)||2000 QC72|| align=right|15,8|| align=right|2,803|| align=right|0,112|| align=right|2,79|| align=right|4,693||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105315)||2000 QY72|| align=right|14,5|| align=right|2,754|| align=right|0,092|| align=right|10,65|| align=right|4,569||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105316)||2000 QN73|| align=right|16,1|| align=right|2,281|| align=right|0,101|| align=right|1,49|| align=right|3,444||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105317)||2000 QU74|| align=right|14,6|| align=right|3,095|| align=right|0,042|| align=right|10,54|| align=right|5,443||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105318)||2000 QB75|| align=right|15,0|| align=right|2,845|| align=right|0,071|| align=right|1,64|| align=right|4,799||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105319)||2000 QL75|| align=right|16,6|| align=right|2,339|| align=right|0,258|| align=right|3,43|| align=right|3,577||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105320)||2000 QP75|| align=right|15,8|| align=right|2,696|| align=right|0,045|| align=right|5,50|| align=right|4,427||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105321)||2000 QY75|| align=right|14,3|| align=right|2,754|| align=right|0,224|| align=right|8,69|| align=right|4,569||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105322)||2000 QD76|| align=right|14,9|| align=right|2,733|| align=right|0,139|| align=right|1,76|| align=right|4,517||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105323)||2000 QQ78|| align=right|15,2|| align=right|3,026|| align=right|0,211|| align=right|3,34|| align=right|5,264||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105324)||2000 QM81|| align=right|15,3|| align=right|2,865|| align=right|0,055|| align=right|2,34|| align=right|4,849||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105325)||2000 QH82|| align=right|16,4|| align=right|2,453|| align=right|0,210|| align=right|1,39|| align=right|3,842||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105326)||2000 QS82|| align=right|14,1|| align=right|3,090|| align=right|0,022|| align=right|22,16|| align=right|5,431||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105327)||2000 QF83|| align=right|15,1|| align=right|3,065|| align=right|0,235|| align=right|0,96|| align=right|5,366||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105328)||2000 QS83|| align=right|15,5|| align=right|2,597|| align=right|0,117|| align=right|2,30|| align=right|4,183||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105329)||2000 QA84|| align=right|14,9|| align=right|2,867|| align=right|0,023|| align=right|12,27|| align=right|4,854||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105330)||2000 QG84|| align=right|17,0|| align=right|2,418|| align=right|0,210|| align=right|7,02|| align=right|3,759||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105331)||2000 QK84|| align=right|14,7|| align=right|2,810|| align=right|0,138|| align=right|12,05|| align=right|4,708||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105332)||2000 QR84|| align=right|15,4|| align=right|2,219|| align=right|0,105|| align=right|4,92|| align=right|3,304||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105333)||2000 QH85|| align=right|14,8|| align=right|2,763|| align=right|0,160|| align=right|4,07|| align=right|4,593||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105334)||2000 QQ85|| align=right|14,9|| align=right|2,769|| align=right|0,237|| align=right|6,29|| align=right|4,606||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105335)||2000 QZ85|| align=right|15,3|| align=right|2,803|| align=right|0,174|| align=right|9,61|| align=right|4,691||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105336)||2000 QC86|| align=right|15,0|| align=right|2,786|| align=right|0,252|| align=right|8,29|| align=right|4,650||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105337)||2000 QR86|| align=right|15,5|| align=right|2,857|| align=right|0,122|| align=right|14,83|| align=right|4,827||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105338)||2000 QD89|| align=right|14,7|| align=right|3,052|| align=right|0,141|| align=right|7,83|| align=right|5,330||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105339)||2000 QL91|| align=right|12,8|| align=right|3,166|| align=right|0,089|| align=right|23,56|| align=right|5,633||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105340)||2000 QC93|| align=right|14,2|| align=right|3,060|| align=right|0,227|| align=right|15,44|| align=right|5,351||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105341)||2000 QY93|| align=right|14,4|| align=right|2,763|| align=right|0,181|| align=right|12,94|| align=right|4,593||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105342)||2000 QE94|| align=right|14,6|| align=right|3,092|| align=right|0,054|| align=right|10,14|| align=right|5,437||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105343)||2000 QJ94|| align=right|14,8|| align=right|3,153|| align=right|0,094|| align=right|8,64|| align=right|5,598||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105344)||2000 QM94|| align=right|15,3|| align=right|2,740|| align=right|0,163|| align=right|3,06|| align=right|4,536||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105345)||2000 QG95|| align=right|16,6|| align=right|2,126|| align=right|0,128|| align=right|2,13|| align=right|3,100||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105346)||2000 QN96|| align=right|14,7|| align=right|3,093|| align=right|0,187|| align=right|5,83|| align=right|5,439||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105347)||2000 QB98|| align=right|14,4|| align=right|3,024|| align=right|0,286|| align=right|8,86|| align=right|5,259||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105348)||2000 QH99|| align=right|16,4|| align=right|2,200|| align=right|0,165|| align=right|6,31|| align=right|3,261||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105349)||2000 QC100|| align=right|16,4|| align=right|2,406|| align=right|0,227|| align=right|3,36|| align=right|3,730||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105350)||2000 QN100|| align=right|14,8|| align=right|2,869|| align=right|0,082|| align=right|6,35|| align=right|4,859||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105351)||2000 QV101|| align=right|14,5|| align=right|3,039|| align=right|0,233|| align=right|11,68|| align=right|5,298||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105352)||2000 QB104|| align=right|15,0|| align=right|3,088|| align=right|0,144|| align=right|6,68|| align=right|5,425||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105353)||2000 QN105|| align=right|14,8|| align=right|2,884|| align=right|0,234|| align=right|6,76|| align=right|4,897||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105354)||2000 QF107|| align=right|14,1|| align=right|3,052|| align=right|0,177|| align=right|7,70|| align=right|5,332||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105355)||2000 QD108|| align=right|16,5|| align=right|2,155|| align=right|0,129|| align=right|0,49|| align=right|3,162||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105356)||2000 QF108|| align=right|14,3|| align=right|3,395|| align=right|0,059|| align=right|6,69|| align=right|6,254||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105357)||2000 QF109|| align=right|16,7|| align=right|2,234|| align=right|0,147|| align=right|6,04|| align=right|3,337||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105358)||2000 QO110|| align=right|15,0|| align=right|2,875|| align=right|0,042|| align=right|2,83|| align=right|4,873||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105359)||2000 QS110|| align=right|14,2|| align=right|3,227|| align=right|0,225|| align=right|25,91|| align=right|5,796||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105360)||2000 QU110|| align=right|14,2|| align=right|3,040|| align=right|0,033|| align=right|20,05|| align=right|5,300||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105361)||2000 QG112|| align=right|15,0|| align=right|3,117|| align=right|0,209|| align=right|2,86|| align=right|5,503||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105362)||2000 QT112|| align=right|16,3|| align=right|2,640|| align=right|0,132|| align=right|15,11|| align=right|4,289||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105363)||2000 QK115|| align=right|16,5|| align=right|2,305|| align=right|0,084|| align=right|6,34|| align=right|3,500||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105364)||2000 QM116|| align=right|16,4|| align=right|2,318|| align=right|0,227|| align=right|6,45|| align=right|3,529||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105365)||2000 QY117|| align=right|14,4|| align=right|3,134|| align=right|0,189|| align=right|16,11|| align=right|5,549||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105366)||2000 QZ121|| align=right|15,3|| align=right|2,796|| align=right|0,154|| align=right|5,95|| align=right|4,674||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105367)||2000 QO123|| align=right|14,9|| align=right|2,834|| align=right|0,288|| align=right|11,81|| align=right|4,769||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105368)||2000 QG124|| align=right|16,2|| align=right|2,378|| align=right|0,124|| align=right|7,24|| align=right|3,667||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105369)||2000 QW125|| align=right|14,3|| align=right|3,100|| align=right|0,070|| align=right|11,26|| align=right|5,456||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105370)||2000 QY125|| align=right|15,7|| align=right|2,782|| align=right|0,199|| align=right|13,40|| align=right|4,640||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105371)||2000 QD126|| align=right|16,6|| align=right|2,364|| align=right|0,202|| align=right|2,45|| align=right|3,635||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105372)||2000 QF127|| align=right|15,9|| align=right|2,207|| align=right|0,169|| align=right|4,63|| align=right|3,277||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105373)||2000 QG127|| align=right|14,2|| align=right|2,808|| align=right|0,175|| align=right|17,63|| align=right|4,704||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105374)||2000 QG128|| align=right|14,5|| align=right|3,011|| align=right|0,239|| align=right|7,81|| align=right|5,225||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105375)||2000 QC129|| align=right|16,4|| align=right|2,197|| align=right|0,153|| align=right|3,99|| align=right|3,256||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105376)||2000 QK129|| align=right|15,9|| align=right|2,343|| align=right|0,096|| align=right|5,90|| align=right|3,586||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105377)||2000 QA130|| align=right|15,5|| align=right|1,941|| align=right|0,082|| align=right|22,05|| align=right|2,703||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105378)||2000 QF130|| align=right|14,9|| align=right|2,400|| align=right|0,230|| align=right|6,13|| align=right|3,718||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105379)||2000 QR130|| align=right|16,5|| align=right|2,222|| align=right|0,134|| align=right|4,84|| align=right|3,311||MBA||31. srpna 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(105380)||2000 QK131|| align=right|15,0|| align=right|2,787|| align=right|0,035|| align=right|4,31|| align=right|4,651||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105381)||2000 QO131|| align=right|14,8|| align=right|2,886|| align=right|0,260|| align=right|7,84|| align=right|4,901||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105382)||2000 QP132|| align=right|14,7|| align=right|2,781|| align=right|0,210|| align=right|4,35|| align=right|4,636||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105383)||2000 QT133|| align=right|14,0|| align=right|2,646|| align=right|0,135|| align=right|16,87|| align=right|4,304||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105384)||2000 QO136|| align=right|17,7|| align=right|2,369|| align=right|0,240|| align=right|1,76|| align=right|3,645||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105385)||2000 QZ137|| align=right|15,6|| align=right|2,812|| align=right|0,214|| align=right|8,03|| align=right|4,715||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105386)||2000 QC138|| align=right|15,5|| align=right|2,349|| align=right|0,181|| align=right|3,00|| align=right|3,599||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105387)||2000 QL138|| align=right|16,5|| align=right|2,208|| align=right|0,157|| align=right|5,25|| align=right|3,280||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105388)||2000 QO138|| align=right|13,9|| align=right|3,164|| align=right|0,025|| align=right|15,90|| align=right|5,628||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105389)||2000 QT138|| align=right|14,5|| align=right|2,982|| align=right|0,112|| align=right|10,32|| align=right|5,150||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105390)||2000 QZ138|| align=right|15,9|| align=right|2,296|| align=right|0,240|| align=right|3,02|| align=right|3,478||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105391)||2000 QA139|| align=right|15,1|| align=right|2,387|| align=right|0,139|| align=right|10,16|| align=right|3,687||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105392)||2000 QB140|| align=right|15,1|| align=right|2,991|| align=right|0,054|| align=right|1,71|| align=right|5,171||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105393)||2000 QT141|| align=right|14,3|| align=right|3,140|| align=right|0,114|| align=right|21,57|| align=right|5,564||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105394)||2000 QU141|| align=right|14,5|| align=right|3,123|| align=right|0,196|| align=right|2,69|| align=right|5,517||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105395)||2000 QD142|| align=right|14,7|| align=right|3,214|| align=right|0,166|| align=right|2,13|| align=right|5,760||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105396)||2000 QN142|| align=right|15,0|| align=right|3,098|| align=right|0,193|| align=right|20,27|| align=right|5,453||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105397)||2000 QA143|| align=right|16,5|| align=right|2,437|| align=right|0,205|| align=right|1,91|| align=right|3,803||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105398)||2000 QX143|| align=right|15,9|| align=right|1,913|| align=right|0,025|| align=right|22,15|| align=right|2,645||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105399)||2000 QG144|| align=right|14,9|| align=right|3,089|| align=right|0,194|| align=right|4,04|| align=right|5,429||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105400)||2000 QJ144|| align=right|14,7|| align=right|3,153|| align=right|0,216|| align=right|5,60|| align=right|5,598||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105401)||2000 QM144|| align=right|15,9|| align=right|2,397|| align=right|0,147|| align=right|2,31|| align=right|3,710||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105402)||2000 QZ144|| align=right|15,8|| align=right|2,441|| align=right|0,164|| align=right|3,38|| align=right|3,814||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105403)||2000 QU145|| align=right|15,8|| align=right|2,411|| align=right|0,140|| align=right|6,71|| align=right|3,742||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105404)||2000 QZ145|| align=right|16,9|| align=right|2,134|| align=right|0,150|| align=right|4,07|| align=right|3,118||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105405)||2000 QM148|| align=right|16,9|| align=right|2,184|| align=right|0,234|| align=right|3,54|| align=right|3,227||MBA||27. srpna 2000||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(105406)||2000 QN150|| align=right|16,0|| align=right|2,167|| align=right|0,247|| align=right|5,18|| align=right|3,190||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105407)||2000 QE153|| align=right|13,9|| align=right|2,983|| align=right|0,135|| align=right|10,83|| align=right|5,150||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105408)||2000 QO153|| align=right|16,0|| align=right|2,192|| align=right|0,095|| align=right|3,70|| align=right|3,245||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105409)||2000 QX153|| align=right|16,4|| align=right|2,360|| align=right|0,215|| align=right|3,88|| align=right|3,624||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105410)||2000 QL154|| align=right|14,9|| align=right|3,026|| align=right|0,071|| align=right|9,14|| align=right|5,262||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105411)||2000 QQ154|| align=right|14,8|| align=right|2,740|| align=right|0,177|| align=right|7,94|| align=right|4,534||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105412)||2000 QY154|| align=right|14,5|| align=right|2,746|| align=right|0,145|| align=right|8,38|| align=right|4,551||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105413)||2000 QF155|| align=right|14,9|| align=right|2,771|| align=right|0,154|| align=right|8,01|| align=right|4,612||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105414)||2000 QA159|| align=right|14,3|| align=right|3,165|| align=right|0,079|| align=right|8,19|| align=right|5,631||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105415)||2000 QW159|| align=right|15,1|| align=right|2,799|| align=right|0,264|| align=right|7,71|| align=right|4,682||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105416)||2000 QY161|| align=right|15,4|| align=right|3,005|| align=right|0,070|| align=right|7,66|| align=right|5,208||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105417)||2000 QL163|| align=right|16,8|| align=right|2,359|| align=right|0,224|| align=right|6,14|| align=right|3,621||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105418)||2000 QR164|| align=right|15,3|| align=right|2,965|| align=right|0,103|| align=right|9,46|| align=right|5,105||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105419)||2000 QR165|| align=right|15,6|| align=right|2,774|| align=right|0,235|| align=right|7,79|| align=right|4,620||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105420)||2000 QB167|| align=right|15,1|| align=right|2,804|| align=right|0,176|| align=right|3,28|| align=right|4,694||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105421)||2000 QL167|| align=right|14,4|| align=right|2,947|| align=right|0,092|| align=right|15,67|| align=right|5,059||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105422)||2000 QW167|| align=right|14,6|| align=right|2,789|| align=right|0,205|| align=right|7,16|| align=right|4,656||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105423)||2000 QA168|| align=right|14,3|| align=right|2,948|| align=right|0,046|| align=right|11,08|| align=right|5,060||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105424)||2000 QD173|| align=right|14,9|| align=right|3,151|| align=right|0,184|| align=right|16,32|| align=right|5,593||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105425)||2000 QF173|| align=right|16,1|| align=right|2,243|| align=right|0,117|| align=right|4,36|| align=right|3,359||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105426)||2000 QK173|| align=right|16,3|| align=right|2,334|| align=right|0,140|| align=right|3,01|| align=right|3,565||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105427)||2000 QL173|| align=right|13,7|| align=right|2,793|| align=right|0,241|| align=right|16,19|| align=right|4,667||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105428)||2000 QT173|| align=right|14,4|| align=right|3,030|| align=right|0,133|| align=right|5,91|| align=right|5,273||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105429)||2000 QN174|| align=right|14,8|| align=right|3,026|| align=right|0,134|| align=right|12,59|| align=right|5,263||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105430)||2000 QR174|| align=right|15,1|| align=right|3,045|| align=right|0,096|| align=right|7,72|| align=right|5,312||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105431)||2000 QH176|| align=right|16,1|| align=right|2,378|| align=right|0,234|| align=right|3,96|| align=right|3,667||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105432)||2000 QJ176|| align=right|15,0|| align=right|2,795|| align=right|0,163|| align=right|9,48|| align=right|4,672||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105433)||2000 QN176|| align=right|14,1|| align=right|3,081|| align=right|0,058|| align=right|9,91|| align=right|5,408||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105434)||2000 QA177|| align=right|14,4|| align=right|2,717|| align=right|0,171|| align=right|4,63|| align=right|4,477||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105435)||2000 QJ177|| align=right|13,4|| align=right|3,161|| align=right|0,194|| align=right|6,41|| align=right|5,619||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105436)||2000 QS177|| align=right|16,0|| align=right|2,792|| align=right|0,110|| align=right|3,25|| align=right|4,665||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105437)||2000 QR178|| align=right|14,4|| align=right|2,963|| align=right|0,109|| align=right|10,08|| align=right|5,099||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105438)||2000 QD179|| align=right|15,0|| align=right|2,709|| align=right|0,097|| align=right|11,29|| align=right|4,457||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105439)||2000 QM179|| align=right|15,4|| align=right|2,939|| align=right|0,092|| align=right|2,75|| align=right|5,037||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105440)||2000 QF180|| align=right|15,8|| align=right|1,939|| align=right|0,068|| align=right|23,88|| align=right|2,700||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105441)||2000 QU180|| align=right|15,5|| align=right|2,362|| align=right|0,279|| align=right|5,55|| align=right|3,630||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105442)||2000 QW180|| align=right|14,8|| align=right|2,582|| align=right|0,191|| align=right|1,97|| align=right|4,148||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105443)||2000 QY180|| align=right|15,5|| align=right|2,380|| align=right|0,217|| align=right|4,66|| align=right|3,671||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105444)||2000 QU182|| align=right|14,5|| align=right|3,124|| align=right|0,247|| align=right|17,39|| align=right|5,520||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105445)||2000 QW182|| align=right|14,7|| align=right|1,804|| align=right|0,054|| align=right|22,89|| align=right|2,422||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105446)||2000 QS183|| align=right|15,0|| align=right|2,723|| align=right|0,163|| align=right|5,00|| align=right|4,492||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105447)||2000 QU183|| align=right|14,9|| align=right|2,750|| align=right|0,054|| align=right|6,95|| align=right|4,560||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105448)||2000 QZ190|| align=right|15,8|| align=right|2,656|| align=right|0,106|| align=right|14,81|| align=right|4,328||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105449)||2000 QA191|| align=right|16,1|| align=right|2,539|| align=right|0,186|| align=right|15,26|| align=right|4,044||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105450)||2000 QE191|| align=right|14,8|| align=right|2,749|| align=right|0,218|| align=right|8,65|| align=right|4,558||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105451)||2000 QZ192|| align=right|15,0|| align=right|2,738|| align=right|0,161|| align=right|5,64|| align=right|4,529||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105452)||2000 QB193|| align=right|15,8|| align=right|2,733|| align=right|0,161|| align=right|13,40|| align=right|4,518||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105453)||2000 QX194|| align=right|14,5|| align=right|2,663|| align=right|0,211|| align=right|11,12|| align=right|4,346||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105454)||2000 QP195|| align=right|15,2|| align=right|2,805|| align=right|0,132|| align=right|8,71|| align=right|4,697||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105455)||2000 QJ197|| align=right|17,1|| align=right|2,386|| align=right|0,170|| align=right|1,61|| align=right|3,686||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105456)||2000 QK197|| align=right|16,5|| align=right|2,335|| align=right|0,150|| align=right|2,33|| align=right|3,567||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105457)||2000 QG198|| align=right|14,6|| align=right|3,087|| align=right|0,093|| align=right|11,18|| align=right|5,424||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105458)||2000 QN199|| align=right|14,3|| align=right|3,081|| align=right|0,081|| align=right|14,18|| align=right|5,406||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105459)||2000 QX199|| align=right|16,9|| align=right|2,265|| align=right|0,214|| align=right|3,78|| align=right|3,408||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105460)||2000 QV201|| align=right|15,9|| align=right|2,358|| align=right|0,133|| align=right|6,91|| align=right|3,619||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105461)||2000 QH205|| align=right|14,7|| align=right|3,063|| align=right|0,153|| align=right|10,54|| align=right|5,359||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105462)||2000 QG206|| align=right|16,0|| align=right|2,843|| align=right|0,181|| align=right|1,70|| align=right|4,794||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105463)||2000 QT206|| align=right|15,0|| align=right|3,015|| align=right|0,104|| align=right|9,72|| align=right|5,233||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105464)||2000 QD207|| align=right|15,9|| align=right|2,423|| align=right|0,203|| align=right|1,02|| align=right|3,771||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105465)||2000 QO207|| align=right|14,7|| align=right|3,148|| align=right|0,181|| align=right|2,64|| align=right|5,585||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105466)||2000 QP207|| align=right|15,1|| align=right|3,027|| align=right|0,291|| align=right|12,19|| align=right|5,264||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105467)||2000 QD208|| align=right|14,1|| align=right|3,003|| align=right|0,189|| align=right|13,98|| align=right|5,204||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105468)||2000 QF208|| align=right|15,8|| align=right|2,348|| align=right|0,099|| align=right|1,46|| align=right|3,598||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105469)||2000 QA209|| align=right|17,2|| align=right|2,240|| align=right|0,148|| align=right|4,26|| align=right|3,352||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105470)||2000 QE209|| align=right|15,7|| align=right|2,247|| align=right|0,077|| align=right|2,66|| align=right|3,368||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105471)||2000 QP209|| align=right|15,1|| align=right|2,661|| align=right|0,178|| align=right|11,36|| align=right|4,341||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105472)||2000 QG210|| align=right|15,1|| align=right|2,742|| align=right|0,015|| align=right|5,24|| align=right|4,541||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105473)||2000 QA211|| align=right|15,3|| align=right|3,112|| align=right|0,185|| align=right|2,05|| align=right|5,490||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105474)||2000 QJ211|| align=right|15,1|| align=right|3,100|| align=right|0,116|| align=right|8,35|| align=right|5,457||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105475)||2000 QK211|| align=right|16,7|| align=right|2,286|| align=right|0,213|| align=right|1,45|| align=right|3,455||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105476)||2000 QM211|| align=right|15,0|| align=right|2,900|| align=right|0,104|| align=right|2,84|| align=right|4,937||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105477)||2000 QO213|| align=right|16,0|| align=right|2,329|| align=right|0,133|| align=right|4,08|| align=right|3,553||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105478)||2000 QS213|| align=right|16,1|| align=right|2,393|| align=right|0,168|| align=right|1,81|| align=right|3,701||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105479)||2000 QO214|| align=right|16,3|| align=right|2,209|| align=right|0,140|| align=right|1,97|| align=right|3,281||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105480)||2000 QF215|| align=right|16,2|| align=right|2,387|| align=right|0,114|| align=right|3,29|| align=right|3,687||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105481)||2000 QB216|| align=right|14,2|| align=right|3,090|| align=right|0,182|| align=right|6,15|| align=right|5,430||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105482)||2000 QJ216|| align=right|16,1|| align=right|2,649|| align=right|0,181|| align=right|3,35|| align=right|4,310||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105483)||2000 QK216|| align=right|16,1|| align=right|2,533|| align=right|0,107|| align=right|3,18|| align=right|4,030||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105484)||2000 QV216|| align=right|15,0|| align=right|3,056|| align=right|0,139|| align=right|4,27|| align=right|5,341||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105485)||2000 QW216|| align=right|16,4|| align=right|2,450|| align=right|0,146|| align=right|6,63|| align=right|3,834||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105486)||2000 QX216|| align=right|14,6|| align=right|3,069|| align=right|0,058|| align=right|9,94|| align=right|5,375||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105487)||2000 QS219|| align=right|15,1|| align=right|2,802|| align=right|0,210|| align=right|4,99|| align=right|4,689||MBA||20. srpna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(105488)||2000 QX220|| align=right|15,3|| align=right|2,927|| align=right|0,180|| align=right|2,48|| align=right|5,007||MBA||21. srpna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(105489)||2000 QE221|| align=right|15,8|| align=right|2,877|| align=right|0,131|| align=right|6,54|| align=right|4,879||MBA||21. srpna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(105490)||2000 QS223|| align=right|15,2|| align=right|2,747|| align=right|0,222|| align=right|5,34|| align=right|4,551||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105491)||2000 QM227|| align=right|15,1|| align=right|2,775|| align=right|0,131|| align=right|11,94|| align=right|4,621||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105492)||2000 QO227|| align=right|14,9|| align=right|3,065|| align=right|0,109|| align=right|26,98|| align=right|5,365||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105493)||2000 QB228|| align=right|15,2|| align=right|2,934|| align=right|0,115|| align=right|2,41|| align=right|5,024||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105494)||2000 QF228|| align=right|15,6|| align=right|3,015|| align=right|0,181|| align=right|3,97|| align=right|5,235||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105495)||2000 QW228|| align=right|14,7|| align=right|2,981|| align=right|0,121|| align=right|11,28|| align=right|5,146||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105496)||2000 QC229|| align=right|15,3|| align=right|3,056|| align=right|0,257|| align=right|2,65|| align=right|5,341||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105497)||2000 QF229|| align=right|14,9|| align=right|2,979|| align=right|0,129|| align=right|10,98|| align=right|5,141||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105498)||2000 QM230|| align=right|14,2|| align=right|3,122|| align=right|0,138|| align=right|12,95|| align=right|5,515||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105499)||2000 QS230|| align=right|15,4|| align=right|3,144|| align=right|0,245|| align=right|3,09|| align=right|5,573||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(105500)||2000 QL231|| align=right|16,8|| align=right|2,324|| align=right|0,183|| align=right|2,24|| align=right|3,543||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek